Карлыколь (, до 2007 г. — Пахарь) — аул в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Булакского сельского округа. Код КАТО — 115637700.

География 
Аул расположен на западе района, в 43 км на северо-запад от центра района села Зеренда, в 10 км на юго-запад от центра сельского округа села Еленовка.

Улицы 

 ул. Байтерек,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Геолога,
 ул. Мектеп.

Ближайшие населённые пункты 

 село Еленовка в 9 км на северо-востоке,
 село Жылымды в 9 км на севере,
 село Шалкар в 16 км на западе.

Население 
В 1989 году население аула составляло 550 человека (из них казахов 47%, русских 27%).

В 1999 году население аула составляло 393 человека (182 мужчины и 211 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживали 292 человека (134 мужчины и 158 женщин).

Примечания 

 
Населённые пункты Зерендинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана